Piers Faccini (1972 -), auteur-compositeur-interprète, peintre et photographe anglais ;
 Pietro Faccini (ca 1562 - 1602 ou 1614), peintre italien.